Mario Petrucciani – critico letterario e storico della letteratura italiano
 Michel Petrucciani – pianista francese
 Oliver Petrucciani – pilota motociclistico svizzero